Serere (plaats), plaats in Oeganda
 Serere (district), district in Oeganda
 Sérères, volk in West-Afrika